Heilige Geesthofje (Den Haag)
 Heilige Geesthofje (Naaldwijk)